Rostelecom Cup – międzynarodowe zawody w łyżwiarstwie figurowym seniorów rozgrywane w Rosji. Zawody są organizowane przez Rosyjską Federację Łyżwiarstwa Figurowego. Od 1996 r. wchodzi w cykl zawodów Grand Prix organizowanych przez Międzynarodową Unię Łyżwiarską. W jego trakcie rozgrywane są zawody w jeździe indywidualnej kobiet i mężczyzn oraz par sportowych i tanecznych.

Zawody Rostelecom Cup są pośrednią kontynuacją Prize of Moscow News rozgrywanego w latach 1966–1987 i w roku 1990. Pierwotna nazwa zawodów to Cup of Russia (używana w latach 1996–2008 i w 2010 r.), od 2011 r. funkcjonuje aktualna nazwa przyjęta ze względów sponsorskich.

Medaliści

Soliści

Solistki

Pary sportowe

Pary taneczne

Przypisy